Ру́хлядев — русская фамилия. Известные носители:
 Рухлядев, Алексей Михайлович (1882—1946) — русский советский архитектор.
 Рухлядев, Валерий Никитич (род. 1945) — советский самбист и дзюдоист, спортивный функционер.
 Рухлядев, Николай Петрович (1869—1942) — русский советский ветеринарный терапевт, заслуженный деятель науки РСФСР (1940).